Johann Sturzenegger ist der Name folgender Personen:

* Johann Jakob Sturzenegger (1836–1893), Schweizer Rideauxfabrikant und Politiker
 Johann Ulrich Sturzenegger (1785–1842), Schweizer Buchdrucker, Publizist, Verleger und Politiker